Een regio van Mali, zie Kidal (regio)
 De hoofdstad van de regio, zie Kidal (stad)